Ephöu (regional und mittelhochdeutsch für „Efeu“) steht für:
 Gemeiner Efeu (auf Bäumen wachsend)
 Gundermann (auf der Erde wachsend)